Плюсково — деревня в Козельском районе Калужской области. Административный центр сельского поселения «Деревня Плюсково».

География 
Деревня Плюсково находится на юго-западе Калужской области берегу реки Серена (приток Жиздры). «Плюсково» — основой названия является славянский корень -плоск-, имеющий смысл «плоский». Название свидетельствует, что местность, на которой находится деревня «плоская», равнинная.
 Расстояние до Калуги: 71 км
 Расстояние до Москвы: 257 км
 Район:Козельский район
 Районный центр: Козельск
 Расстояние до районного центра: 25 км
 Ближайшие населенные пункты: Антипово (2км), Берды (4км), Бильдино (5км), Жильково (3км), Зарочино (3км), Ильинское (4км), Коробки (3км), Коробки (3км), Орлово-Второе (3км)
 Ближайшие шоссе: А101 — Мосальск — Мещовск — Кудринская — Козельск
По состоянию на первое января 2013 года в деревне проживает 320 человек, в летнее время население пополняется дачниками. Всего в деревне числится 135 домашних хозяйств. В сельском поселении проживает 24 ветерана труда, при этом 18 из них труженики тыла, 2 вдовы участников Великой Отечественной войны, 1 участник и вдова участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

История 
Усадьба Плюсково на реке Серёна упоминается с XVIII века. Усадьбой в разное время владели такие помещики как Яковлевы, Булгаковы и Воейковы. До революции деревня Плюсково была владельческой. В конце XIX века селом владел князь Алексей Алексеевич Вяземский, затем его дети Надежда Алексеевна и сын Владимир.
До 1929 года Плюсково входило в состав Смоленской губернии (Смоленская губерния). До 1944 года — в состав Смоленской области. А уже с 1944 года вошла в состав вновь образованной Калужской области (Калужская область).

Достопримечательности 
Плюсковская гидроэлектростанция

Самая главная достопримечательность в деревне, представляющая историческую ценность — плюсковская гидроэлектростанция.
Гидроэлектростанция находилась на реке Серене в Плюсково, Козельского района. Она была построена в соответствии с планом ГОЭЛРО, который был разработан В. И. Лениным и его соратниками. Гидроэлектростанцию строило специально созданное товарищество, состоявшее из местных крестьян. После окончания строительства на энергии гидроэлектростанции заработали две мельницы, шерстобойка и другие производства. Строительство велось четыре года (1920—1924 гг.) В октябре 1924 года гидроэлектростанция была запущена. Первое время гидроэлектростанция обслуживала 3 деревни: Коробки, Плюсково и Антипово. В конце 70-х годов гидроэлектростанцию закрыли за нерентабельностью, но здание частично сохранилось и теперь это местная достопримечательность, на которую едут смотреть не только со всей Калужской области, но и из Москвы.

Музей «Родимая сторонка» располагается в комнате при администрации сельского поселения. В музее можно познакомиться с историей сельского поселения, увидеть предметы быта прошлых времен, кружева и вышивки рукодельниц давних времен и современных, собрано много материалов о людях сельского поселения. В музее собраны сведения об историческом памятнике — Плюсковской гидроэлектростанции, построенной методом народной стройки.

Престольные праздники деревни 
 28 сентября — Никитий
 21 ноября — Михайлов день

Известные жители и уроженцы 
В деревне родился советский штурман-испытатель Александр Назарович Митин.

Примечания

Литература 
 Будаев Д. И. Смоленская деревня в конце XIX — начале XX вв. Смоленск, 1972. С. 19-20.
 Список населенных мест Смоленской губернии по сведениям 1859 г. СПб., 1868.

 

 Населённые пункты Козельского района